Телеш:

Топоним
 Телеш — бывшее название исчезнувшего села Приютное (Крым) в Раздольненском районе Крыма.
 Телеш — бывшее название исчезнувшего села Ротер-Штерн в Первомайском районе Крыма.

Фамилия
 Телеш, Бруну Мартинш (род. 1986) — бразильский футболист.
 Телеш, Валерий Николаевич (род. 1939) — конструктор Тульского ЦКИБ СОО.
 Телеш, Виталий (род. 1983) — эстонский футболист, вратарь.
 Телеш, Виталий Геннадьевич — российский легкоатлет-паралимпиец, чемпион мира среди слепых в метании копья.
 Телеш, Руан (род. 1997) — бразильский футболист.

См. также 
 Телес
 Теле

Примечания